Żaby – zwyczajowa nazwa płazów z rzędu płazów bezogonowych
 Żaby – komedia Arystofanesa

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Żaby – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Dobryszyce 
 Żaby – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Żaby – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Baranów